Меса дел Салто има више значења:

 Меса дел Салто, Фраксион де Монторо (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Меса дел Салто (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Меса дел Салто (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику